Narborough kan volgende betekenissen hebben;

Plaatsnamen
 Narborough (Leicestershire) een 
 Narborough (Norfolk)
Narborough (Northamptonshire), een historische naam voor Northborough een klein dorp dicht bij de stad Peterborough in East of England.

Personen
 John Narborough, Britse admiraal uit de 17de eeuw.

Boot
 3 schepen van de Royal Navy zijn naar de admiraal John Narborough genoemd.